Rufino de Elizalde puede referirse a:

 Rufino de Elizalde (1822-1887), político y diplomático argentino;
 Estación Rufino de Elizalde, estación ferroviaria de La Plata, Argentina; o
 Rufino de Elizalde, localidad de la Argentina.